David Michel (nascido em 1975) é um produtor francês, criador de Três Espiãs Demais e Martin Mystery.

Produtores de cinema da França